Аупоури () — самый северный полуостров Новой Зеландии, оконечность массивного полуострова Окленд. По своему происхождению является томболо<ref> на сайте cdn.onlinehosting.co.nz</ref>. Административно входит в состав района  региона Нортленд.

 География 
Длина полуострова составляет около 88 километров, максимальная ширина — до 31 километра, средняя ширина — около 12 километров, площадь — около 1400 км², высшая точка — 281 метр над уровнем моря. С запада омывается Тасмановым морем, с востока — Тихим океаном.

Крупнейшие населённые пункты —  (ок. 800 жителей) и  (ок. 350 жителей), всего же на полуострове проживает около 1600 человек. По этой причине дорог на Аупоури практически нет, за исключением , строительство которого было окончено в 2010 году именно в северной части страны. Полуостров наиболее известен своим 90-мильным пляжем, протянувшимся примерно на 80 километров почти идеальной прямой вдоль всего западного берега. На севере полуострова находятся несколько живописных мысов, например, , , Реинга, .

Своё название полуостров получил в честь одного из племён аборигенов-маори — .

 Примечания 

 Ссылки 
 
  на сайте newzealandholidaytravel.com

Полуострова Новой Зеландии
Томболо (форма рельефа)
Нортленд (регион)